Okayama (岡山) je grad u Japanu u prefekturi Okayama. Prema popisu stanovništva iz 2005. u gradu je živjelo 674.605 stanovnika.

Stanovništvo 
Prema podacima s popisa, u gradu je 2005. godiine živjelo 674.605 stanovnika.

Vanjske poveznice

Gradovi u Japanu